Le terme ligne 71 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun, en particulier :

Tramway 
 Ancienne ligne 71 du tramway vicinal de Charleroi.

Voie ferrée 
 Ligne 71 de Media Distancia Renfe en Espagne.

Voir aussi 
 
 71 (nombre)

71